

Patronyme

 Adélaïde-Thérèse Feuchère (1768-1845), actrice française.
 Jean-Jacques Feuchère, (1807 - 1852), sculpteur et médailleur français.
 Léon Feuchère, (1804 - 1857), architecte français.
 Lucien François Feuchère, doreur français, fils de Pierre François.
 Pierre François Feuchère, (1737 - 1823), doreur français, père de Lucien François

Divers
Voir également Feuchères